

Congresele Partidului Comunist Român[modificare | modificare sursă]

Referințe 

PCR
Partidul Comunist Român